Babiak (Ermland-Mazurië), een dorp in de Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Lidzbarski
 Babiak (gemeente),  een landgemeente in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kolski
 Babiak (powiat Kolski), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kolski
 Babiak (powiat Turecki), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Turecki
 Babiak (Koejavië-Pommeren), een gehucht in de Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Golubsko-Dobrzyński